een oud woord voor duiker; zie Duiker (waterbouwkunde)
 De Heul (Houten), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Houten
 De Heul (Rivier), een voormalig riviertje in Alphen aan den Rijn
 De Heul (Oostzaan), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Oostzaan
 Westlandse naam voor Kwintsheul